Timilersua bezeichnet:
 Timilersua (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Timilersua (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Timilersua (Insel, Simiutaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Timilersua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Timilersua (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland